Paloma, keresztnév
 Paloma, mexikói telenovella